Стеклянный дворец:
 Стеклянный дворец — выставочный зал в Мюнхене в 1854—1931 годах.
 «» () — исторический роман индийско-бенгальского писателя Амитава Гоша.
 «Стеклянный дворец» () — сборник рассказов турецкого писателя Сабахаттина Али (1947).
 «Стеклянный дворец» () — рассказ турецкого писателя Сабахаттина Али (1946), вошедший в сборник рассказов «Стеклянный дворец».